Brodersdorf ist der Name folgender Orte:
 Brodersdorf, Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Brodersdorf (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Broderstorf